Daniel Zaar (né le  à Helsingborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Jonstorps IF, il poursuit son apprentissage dans les équipes de jeunes du Rögle BK. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, il est choisi au sixième tour, à la cent-cinquante-deuxième place au total par les Blue Jackets de Columbus. Il débute dans l'Elitserien en 2012 avec Rögle. Il part en Amérique du Nord en 2015 et est assigné dans la Ligue américaine de hockey. Il remporte la Coupe Calder 2016 avec les Monsters du lac Érié.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Jonstorps IF || Division 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2012-2013|| Rögle BK || Elitserien|| 25|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || BIK Karlskoga || Allsvenskan || 15|| 0|| 7|| 7|| 4|| 6|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2013-2014|| Rögle BK || Allsvenskan || 52|| 16|| 20|| 36|| 28|| 16|| 6|| 16|| 22|| 16
|-
| 2014-2015|| Luleå HF || SHL || 55 || 9 || 18 || 27 || 18 || 9 || 2 || 2 || 4 || 6
|-
| 2015-2016|| Monsters du lac Érié || LAH || 71|| 21|| 22|| 43|| 22||17 ||7 ||5 ||12 ||4 
|-
| 2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 55 || 8 || 22 || 30 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Malmö Redhawks || SHL || 50|| 9|| 17|| 26|| 6|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2018-2019 || Rögle BK || SHL || 50|| 13|| 22|| 35|| 16|| 2|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2019-2020 || Rögle BK || SHL || 48 || 16 || 21 || 37 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rögle BK || SHL || 51 || 18 || 32 || 50 || 22|| 11|| 4|| 4|| 8|| 10
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL|| 28 || 4|| 10|| 14|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Rögle BK || SHL || || || || || ||

Références 

Naissance à Helsingborg
Naissance en avril 1994
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Rögle BK
Joueur du Luleå HF
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur des Monsters du lac Érié
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod